Карл Ломан (; 10 апреля 1898, Билефельд Германия — 22 апреля 1978, Берлин Германия) — немецкий биохимик, член АН ГДР (1949-78).

Биография 
Родился 10 апреля 1898 года в Билефельде в многодетной крестьянской семье. Был пятым ребёнком. В 1923 году получил образование в университетах Мюнстера, Гёттингена и Гейдельберга. С 1924-по 1929 год работал ассистентом О. Ф. Мейергофа в институте биологии кайзера Вильгельма в Берлине-Далеме.

В 1930-х годах был обвинён в нацизме из-за членства в фашистских партиях НСДАП, СА и СС, однако Карл Ломан категорически отверг все обвинения в нацизме.

С 1937-по 1951 год занимал должность профессора Берлинского государственного университета и директора института физиологической химии при этом же университете. С 1957-по 1961 год Карл Ломан занимал должность директора Института питания в Потсдаме. В 1964 году Карл Ломан ушёл на пенсию.

Скончался 22 апреля 1978 года в Берлине, спустя 12 дней со дня празднования своего 80-летнего юбилея.

 Семья
Карл Ломан женился на Хелене Мюллер (1899—1980). В этом браке у него родились двое дочерей.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены изучению биохимии мышечного сокращения.

 1928 — Впервые выделил из мышцы пирофосфорную кислоту.
 1929 — Совместно с Мейергофом открыл аденозинтрифосфорную кислоту (АТФ).
 1934 — Открыл реакцию переноса фосфата с АТФ на креатин, которая вскоре станет известна как реакция Ломана.
 1937 — Установил структуру кокарбоксилазы и показал что, её коферментом является тиаминпирофосфат.

Членство в обществах 
 Почётный доктор Берлинского университета имени А и В. Гумбольдтов (1961).
 Почётный президент института питания.
 Президент общества экспериментальной медицины ГДР.
 Член Германской академии естествоиспытателей Леопольдина.

Награды и премии 
 1951 — Национальная премия ГДР
 1958 — Орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени
 1967 — Медаль Котениуса
 1978 — Орден «За заслуги перед Отечеством» 1 степени
 1978 — Медаль Гельмгольца

Литература 
 1984 — Биологи. Биографический справочник
 Claus Priesner, Lohmann, Karl, Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 15, Duncker & Humblot, Berlin 1987, ISBN 3-428-00196-6, S. 128
 Lohmann, Karl, Werner Hartkopf: Die Berliner Akademie der Wissenschaften. Ihre Mitglieder und Preisträger 1700—1990. Akademie Verlag, Berlin 1992, ISBN 3-05-002153-5, S. 222/223.
 Lohmann, Karl, Wer war wer in der DDR? 5. Ausgabe. Band 1, Ch. Links, Berlin 2010, ISBN 978-3-86153-561-4.

Лауреаты Национальной премии ГДР